Лионель Жоспен (, род. 12 июля 1937, , Франция) — французский политик-социалист, премьер-министр (1997—2002).

Биография 
Родился в Мёдоне, около Парижа. Служил в армии, после чего в 1963 году поступил в Национальную школу администрации. Также окончил Институт политических наук.

В молодости был троцкистом, что впоследствии скрывал. Был близким соратником Франсуа Миттерана, а в 1981 году, после избрания его президентом республики, стал председателем Французской социалистической партии. Занимал различные министерские посты. В 1995 году выдвинут партией на президентских выборах как смена уходившему с должности Миттерану, по всем опросам после первого тура занимал первое место, однако во втором туре потерпел поражение от Жака Ширака, который и стал новым президентом. В 1997 году президент распустил парламент и социалисты победили на досрочных парламентских выборах, и Ширак поручил своему оппоненту сформировать правительство как премьер-министру. На этом посту Жоспен находился без малого пять лет.

В 2002 году премьер Жоспен вновь выставил свою кандидатуру в президенты, однако потерпел новое, гораздо более позорное и сенсационное поражение: не смог выйти во второй тур и пропустил на второе место ультранационалиста Жан-Мари Ле Пена, которого Ширак затем победил с огромным перевесом. После этого Жоспен ушёл не только с поста премьер-министра и председателя партии, но и вообще из политики. Вся власть в государстве оказалась у широкой коалиции сторонников Ширака, так называемой UMP, или Союза за президентское большинство: её представляли оба последующих премьера, Раффарен и де Вильпен.

Социалисты с того времени пребывали в состоянии глубокого кризиса, из которого начали выходить только в 2006 году после массовых антиправительственных выступлений молодёжи против закона о «контракте первого найма». В это время вновь начались разговоры о возможных президентских амбициях Жоспена: несмотря на то, что он в октябре 2006 г. резко отрицательно высказался против президентских амбиций более популярной у социалистов Сеголен Руаяль, партия всё же 16 ноября выдвинула кандидатом в президенты на выборах-2007 именно её.

Политическая карьера

На высшем уровне 
Окончив Национальную школу администрации, поступил на работу в экономический отдел министерства иностранных дел.
 1965—1967 — генеральный секретарь министерства иностранных дел
 В 1971 году впервые избран депутатом Национального Собрания.
 1984—1988 — депутат Европейского парламента
 1988 — министр просвещения Франции
 1989—1991 — министр национального образования, молодежи и спорта
 1991—1992 — министр просвещения
 1997—2002 — премьер-министр Франции
 2015—2019— член Конституционного совета

На местном уровне 
 1977—1986 — избран в совет Парижа
 1988—1992 — генеральный совет Верхней Гаронны
 1992—1997 — региональный совет Средних Пиренеев
 1992—2002 — генеральный совет Верхней Гаронны

По партийной линии 
 В 1971 году вступил в Социалистическую партию, а в 1977 году стал её национальным секретарем.
 в 1981 году возглавлял предвыборную кампанию кандидата в президенты — Франсуа Миттерана
 1981—1988 — первый секретарь Социалистической партии
 1983—1988 — вице-председатель Социалистического интернационала. В 1989 году — почётный председатель Социнтерна.
 1995—1997 — первый секретарь Социалистической партии

Награды 
 Гранд-офицер ордена Почётного легиона (2016)
Большой крест Национального ордена Заслуг (1997)
Командор ордена Академических пальм (1988).
 Большой крест ордена Заслуг перед Республикой Польша (2000)
 Офицер Национального ордена Квебека (1998)
 Большой крест ордена Звезды Румынии
 Медаль «Вифлеем-2000» (Палестинская национальная администрация, 2000)
 Кавалер Большого креста ордена Великого князя Литовского Гядиминаса (10 февраля 1998, Литва)

Примечания 

Правители Европы XXI века
Правители XXI века
Премьер-министры, вступившие в должность в 1997 году
Политики XXI века
Правители Европы XX века
Правители XX века
Премьер-министры Франции
Кандидаты в президенты Франции (1995)
Кандидаты в президенты Франции (2002)
Министры образования Франции
Министры спорта Франции
Члены французской Социалистической партии (1969)
Социалистический интернационал
Троцкисты Франции
Выпускники Национальной школы администрации (Франция)
Выпускники Института политических исследований
Члены Конституционного совета Франции
Выпускники лицея Жансон-де-Сайи
Почётные доктора Лувенского католического университета